Triplet (futbol), consecució en una mateixa temporada de tres dels títols pels quals un equip competeix.
 Triplet (biologia), seqüència de tres nucleòtids en un àcid nucleic.
 Triplet (sexe), es quan tres persones alhora tenen relacions sexuals.